Università statale di Saratov "N. G. Černyševskij"
 Università agraria statale di Saratov
 Università medica statale di Saratov
 Università tecnica statale di Saratov